Ла́руэй, Ла́рвей () — английская фамилия. Известные носители:

 Ларуэй, Джейсон (род. 1970) — американский кёрлингист.
 Ларуэй, Джоэл (род. 1968) — американский кёрлингист.